

Tunisie 
 Aïn Soltane, localité du gouvernorat de Jendouba

Algérie 
 Aïn Soltane, commune de la wilaya de Aïn Defla
 Aïn Soltane, village de la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj
 Aïn Soltane, commune de la wilaya de Saida
 Aïn Soltane, commune de la wilaya de Souk-Ahras

Homonymie de toponyme